Paul Christie est un nom pouvant désigner:

 (né en 1951), doubleur américain
 (né en 1952), homme politique canadien à Toronto
 (né en 1953), musicien rock et vocaliste australien
 (né en 1971), joueur anglais de cricket

Voir aussi

Christie, Paul